Волузиан или Волусиан (Volusianus) е име на:

 Гай Вибий Афиний Гал Вендумниан Волусиан (Волусиан), римски император (251-253), август
 Луций Петроний Тавър Волузиан, консул 261 г
 Гай Цейоний Руфий Волузиан, консул 311 и 314 г.
 Гай Цейоний Руфий Волузиан Лампадий, praefectus urbi на Рим 365 г.; син на Цейоний Руфий Албин
 Флавий Волузиан (консул 503 г.)
 Свети Волузиан от Тур, епископ на Тур (491-498), Франция

Вижте също 
 Волузий
 Вулзон